Левин Семён Бенцианович
(1908—1987)

Родился 08.12.1908 в селе Любань, Слуцкого р-на, Минской обл., Белорусской ССР. Член КПСС с 1933 г., Партбилет 00262452.

Участие в боях и походах по защите СССР:

 Крымский фронт: с 12.1941 по 05.1942 г.,
 Калининский фронт: с 08.1942 по 02.1943 г.,командир 233-я танковая бригада
 Северо- Кавказский фронт: с 07.1943 по 08.1943 г.,
 1 Украинский фронт: с 09.1943 по 01.1944 г.,
 2 Украинский фронт: с 02.1944 по 11.1944 г.
 2 Дальневосточный фронт: с 08 1945 по 09.1945 г.,

Прохождение службы в Советской Армии:

 1930 г. — курсант ,
 1932 г. — командир бронедризины ,
 1936 г. — командир бронеплощадки ,
 1938 г. — командир бронепоезда ,
 1941 г. — пнш артполка Закавказский В. О. ,
 1942 г. — начальник оперативного отд. Крым. фр. ,
 1943 г. — нач. штаба 61 танк. полка 1 Укр. фр. ,
 1944 г. — нач. штаба 233 танк. бригады 1 и 2 Укр. фр. ,
 1944 г. — нач. штаба 170 танк. бригады 2 Укр. фр. ,
 1945 г. — нач. штаба 258 отд. танк. бр. 2 Дальневосточный фр. ,
 1945 г. — нач. штаба 165 отд. танк. бр. 2 Дальневосточный фр. ,
 1945 г. — нач. штаба 165 танко-самох. полка Заб ВО .
 1949 г. — нач. штаба 89 танк. полка Приб ВО.
 1950 г. — 1953 г. — нач. штаба 185 танко-самох. полка Дв ВО

Награды
два ордена Отечественной войны 1-й степени, три ордена Красной Звезды, медаль «За Боевые Заслуги», медаль «За оборону Кавказа», медаль «За оборону Сталинграда» и др.медали. Звания
лейтенант

старший лейтенант

капитан

майор

подполковник

Должности
командир бронепоезда

начальник штаба 61-го танкового полка, 1-й гвардейской Крамнознаменной Кавалерийской дивизии 1943—1944

начальник штаба 170-й Кировоградской Краснознаменной танковой бригады 1944—1945

начальник штаба 258-й отдельной танковой бригады, 2-го Дальне-Восточного фронта 1945

начальник штаба 165-й танковой бригады

начальник штаба 165-го танко-самоходного полка

начальник штаба 89-го танкового полка

начальник штаба 185-го танко-самоходного полка

Биография
Левин Семен Бенцианович родился в 1908 году в Минской Губернии в городе Любань. Еврей.

Член ВКПб с 1933 года. Партийный билет № 1990874.

В Красной Армии с 1930 года. На офицеских должностях с 1932 года.

Участник Великой Отечественной войны 1941—1945 г.г. и войны с Японией.
Во время войны начальник штаба танковых полков и бригад.

Награжден 5-ю орденами.

С 1953 года в отставке.

Работал в управлении Мосэнерго.

Семья: жена — Левина Елизавета Григорьевна 1919 г.р. сын — Левин Борис Семенович 1947 г.р.

Умер в Москве 30 ноября 1987 года, где и похоронен на Востряковском кладбище.

Подполковники (СССР)
Персоналии по алфавиту